DVR steht für:

 Datenverarbeitungsregister, ein Register meldepflichtiger Datenanwendungen in Österreich
 Deutscher Verkehrssicherheitsrat
 Digital Video Recorder
 Direktorium für Vollblutzucht und Rennen, deutscher Verband des Galopprennsports
 Distance Vector Routing, ein dynamisches Routing-Protokoll
 Donezker Volksrepublik
 Druckverformungsrest von Elastomerteilen

Abkürzung